

Patronyme 

 Rolly Crump (1930-2023), animateur et imagineer américain ;
 Thomas Crump (19?-), mathématicien, un anthropologue et un essayiste britannique ;
 William Blake Crump (1922-2010), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Benjamin Crump (1969-), avocat américain.

Toponyme 

 Crump (Tennessee).

Acronyme 
 Crump est également l'acronyme de cellule régionale d'urgence médico-psychologique.